Slag bij Toulouse (721)
 Slag bij Toulouse (1814)